Кропотин - фамилия:

 Кропотин, Александр Данилович (1925—1989) — советский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР в пулевой стрельбе.
 Кропотин, Максим Игоревич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Кропотин, Николай Алексеевич (1897—?) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Кропоткин